Oravainen kan syfta på:

 Oravainen – det finska namnet på Oravais, en huvudsakligen svenskspråkig by och tidigare kommun i Svenska Österbotten
 Oravainen (ö i Kajanaland) – en ö i Finland
 Oravainen (ö i Lappland) – en ö i Finland
 Petri Oravainen (1983–),  en finländsk fotbollsspelare